Wilhelm Weber si può riferire a:

Wilhelm Eduard Weber (1804-1891), fisico tedesco
Wilhelm Weber (ginnasta) (1880-1963), ginnasta tedesco 
Wilhelm Weber – truccatore tedesco
Willi Weber (Wilhelm Friedrich Weber,  1942),  manager sportivo tedesco